Chakir (ou Shakir) (en ) est un prénom arabe signifiant .

Le prénom possède pour équivalent féminin Chakira (ou Shakira). Aussi, Chaker (ou Shaker) est un prénom à l'étymologie proche. 

Il peut faire référence à :

Patronyme 

Ahmed Mohammed Chakir, personnalité égyptienne ;
Aziza Chakir (née en 1998), judokate marocaine ;
Fatima Zahra Chakir (née en 1984), judokate marocaine ;
Hassan Shakir (1925-2004), aussi connu comme Shakir Hassan Al Said, sculpteur, peintre et auteur irakien ;
Jean Chakir, bédéiste ;
, personnalité politique irakienne ;
, homme politique indien ;
, traducteur ;
, personnalité religieuse pakistanaise ;
Parveen Shakir (1952-1994), poétesse pakistanaise ;
.

Prénom 
 Pour les articles sur les personnes portant le prénom Chakir, consulter la .
 Pour les articles sur les personnes portant le prénom Shakir, consulter la .
 Pour les articles sur les personnes portant le prénom Chakira, consulter la .
 Pour les articles sur les personnes portant le prénom Shakira, consulter la .

Notes et références

Voir aussi 

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom arabe
Patronyme arabe
Patronyme indien